Тетелсинго има више значења:

 Тетелсинго (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тетелсинго (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику